

Pessoas
Randy Rhoads
Samuel Nicholson Rhoads

Outros
6529 Rhoads

Desambiguações de sobrenomes